Кыдыралиев — фамилия; имеет женскую форму Кыдыралиева.
 Кыдыралиев, Аброр Анварович (род. 1992) — киргизский футболист.
 Кыдыралиев, Кадыржан Кыдыралиевич (1936—2015) — советский и киргизский кинооператор и кинорежиссёр, народный артист Киргизской ССР.
 Кыдыралиев, Тимур Болотбекович (род. 1983) — киргизский футболист.